Чемпионат Исландии по футболу проводится под эгидой Футбольной ассоциации Исландии.

Высшим дивизионом является Лучший мужской дивизион() (до февраля 2022 года турнир именовался Избранная лига ()). Турнир разыгрывается среди 12 клубов в два круга по системе «весна-осень». В конце каждого сезона два клуба вылетают в Первую лигу, а чемпион и вице-чемпион Первой лиги пополняют Избранную. По окончании сезона 2007 только один клуб ждало понижение в классе из-за решения Футбольной ассоциации Исландии увеличить число клубов в элитном дивизионе с десяти до двенадцати. В связи с этим после сезона 2007 целых три клуба пополнили высший дивизион исландского футбола.

Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является клуб «Рейкьявик» — 27 титулов. За ним следуют клубы «Валюр» — 22, «Акранес» и «Фрам» — по 18 титулов каждый.

История 
Первый чемпионат был проведён в 1912 году. Победителем стал «Рейкьявик», которому с тех пор удалось повторить свой успех ещё 26 раз.

Все призёры чемпионатов Исландии 

За всю историю Лиги 11 клубов добивались звания чемпиона Исландии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии

 
Исландия